Енглески се може односити на:
Енглески језик, један од германских језика
Енглеска, један од 4 региона у Уједињеном Краљевству
Енглези, западноевропску нацију